Krabi steht für:

 Stadt Krabi (Stadt) in Südthailand
 Bezirk Amphoe Mueang Krabi, der wegen seiner Strände und Inselwelt stark touristisch frequentiert ist
 Provinz Krabi (Provinz)
 Krabi Krabong, Kampftechnik